August Sartori ist der Name folgender Personen:

* August Sartori (Pädagoge) (1827–1908), deutscher Pädagoge
 August Sartori (Reeder) (1837–1903), deutscher Reeder
Augusto Sartori (Maler) (1880–1957), Schweizer Maler